Segunda División 2020 (Uruguay)
 Segunda División 2020 (Peru)